Нижний Новгород — город в России.

В спорте 
 «Нижний Новгород» — баскетбольный клуб.
 «Нижний Новгород» — волейбольный клуб.
 «Нижний Новгород» — футбольный клуб, существовавший в 2007—2012 годах.
 «Нижний Новгород» — название нижегородского (ранее — челябинского) футбольного клуба «Спартак» в январе 2007 года.
 «Нижний Новгород» — футбольный стадион.
 «Пари Нижний Новгород» — футбольный клуб (до 2022 года — «Нижний Новгород»).

Другое 
 «Нижний Новгород» — российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 945А «Кондор».
 «Нижний Новгород» — филиал ВГТРК в Нижнем Новгороде.
 «Нижний Новгород» — «толстый» литературный журнал.
 «Нижний Новгород» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов.

См. также